Coquille può riferirsi a:
Coquille, sostantivo femminile invariabile della lingua italiana  (prestito dal francese), con significato di refuso tipografico
Coquille, gruppo etnico dei nativi americani
Coquille, corvetta che compì una spedizione oceanografica nel 1823-1825, con a bordo René-Primevère Lesson, guidata da Louis-Isidore Duperrey e Jules Dumont d'Urville
Coquille, città dell'Oregon (Stati Uniti)
La Coquille, comune francese dell'Aquitania

Altro
Guy Coquille (1523, 1603), (lat. Conchylius, signore di Romenay, giureconsulto e poeta francese
Jacques François Coquille (1738-1794), generale francese, meglio noto come Jacques François Dugommier